HEA est un sigle qui peut désigner :
 Helena Esperanto-Asocio (en français, Association grecque d'espéranto), l'association nationale liée à l'UEA en Grèce ;
 Higher Education Act of 1965 (en français, loi sur l'enseignement supérieur de 1965), une loi fédérale américaine ;
 High-entropy alloy (en français, alliage à haute entropie), un alliage constitué d'au moins cinq métaux en proportion proche d'équimolaire ;
 Poutrelle européenne à larges ailes HEA, un type de profilé normalisé européen, dont la section a une forme de H (dans le domaine de la construction).

Voir aussi 
 Institut national supérieur de formation et de recherche pour l'éducation des jeunes handicapés et les enseignements adaptés ou INS-HEA, un centre de formation de l'Éducation nationale française